CAJ est un code qui peut signifier :
 Aérodrome de Canaima, au Venezuela, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CAJ est un sigle qui peut signifier :
 centre d'accueil de jour ;
Commission Armées-Jeunesse, un organisme de réflexion et d'action placé auprès du ministre des Armées français ;
contrats armées-jeunesse, en France.

Code IATA des aéroports